Franciaország
Montclar, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Montclar, település Aude megyében
Montclar, település Aveyron megyében

 Spanyolország
Montclar, település  megyében